Krasnaja Poljana: insediamento di tipo urbano del Territorio di Krasnodar;
 Krasnaja Poljana: insediamento di tipo urbano dell'oblast' di Kirov.